Kvaløya (Troms), een eiland in de Noorse provincie Troms
 Kvaløya (Finnmark), een eiland in de Noorse provincie Finnmark